Хандель-Маццетти — австрийский дворянский род. В русскоязычной литературе иногда встречается другое написание — Гандель-Маццетти.

Некоторые представители рода:
 Барон Хандель-Маццетти, Генрих Рафаэль Эдуард фон (, 1882—1940) — ботаник, путешественник; двоюродный брат баронессы Энрики фон Хандель-Маццетти.
 Барон Хандель-Маццетти, Эдуард фон (, 1885—1950) — художник, родной брат барона Генриха Рафаэля Эдуарда фон Хандель-Маццетти.
 Баронесса Хандель-Маццетти, Энрика фон (, 1871—1955) — писательница, двоюродная сестра барона Генриха Рафаэля Эдуарда фон Хандель-Маццетти.

Примечания